Макси́м Никола́евич Цагара́ев (, 5 мая 1916, Алагир, СОАССР, СССР — 2 декабря 1990, Орджоникидзе, СОАССР, СССР) — осетинский писатель, драматург, сценарист. Народный писатель СОАССР, Заслуженный деятель искусств СОАССР.

Биография 
В 1941 году окончил Северо-Осетинский педагогический институт. С августа 1941 года в рядах армии.

Участник Великой Отечественной войны. Был офицером связи штаба 118-й танковой бригады. Воевал на Западном, Брянском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Закончил войну в звании капитана.

В 1954—1958 годах М. Н. Цагараев был председателем правления Союза писателей Северной Осетии,

В 1958—1960 — министр культуры Северо-Осетинской АССР. В 1960—1963 — редактор журнала «Мах дуг» («Наша эпоха»).

В 1963—1970 годах М. Н. Цагараев вновь возглавлял Союз писателей Северной Осетии.

Творчество 
В 1947 году М. Н. Цагараев опубликовал первую повесть повесть «По дороге счастья» (в русском переводе «Повесть о колхозном плотнике Саго», 1952) и книгу военных очерков «На западе».

Основной темой творчества писателя была жизнь села: повести «Пастух чёрной горы» (1961), «Походная песнь» (1965), «Когда пробуждаются камни» (1970), «Наследница» (1979); роман «Слепой дождь» (1983).

Награды 
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 орден Отечественной войны II степени (29.04.1944)
 3 ордена Трудового Красного Знамени (05.10.1960; 22.07.1966; 22.08.1986)
 орден Красной Звезды (01.09.1943)
 орден «Знак Почёта» (13.05.1976)
 медали
 Народный писатель СОАССР
 Заслуженный деятель искусств СОАССР
 Государственная премия имени Коста Хетагурова (Северная Осетия)

Осетинские писатели
Выпускники Северо-Осетинского государственного университета
Министры Северо-Осетинской АССР
Делегаты XXIII съезда КПСС
Лауреаты премии имени Коста Хетагурова (Северная Осетия)
Народные писатели Северо-Осетинской АССР
Заслуженные деятели искусств Северо-Осетинской АССР